Le comté de Conway est un comté de l'État de l'Arkansas aux États-Unis. Au recensement de 2010, il comptait 21 273 habitants. Son chef-lieu est Morrilton.

Démographie

Notes et références